(484) Питтсбургия () — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был открыт 29 апреля 1902 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь американского города Питтсбург, в котором производится астрономическое оборудование.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды, названные в честь городов